Presidente Juscelino ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Presidente Juscelino (Maranhão), Bundesstaat Maranhão 
 Presidente Juscelino (Minas Gerais), Bundesstaat Minas Gerais